

Geografia 

 Asopo – città dell'antica Grecia ubicata in Laconia
 Asopo – nome attribuito a diversi fiumi dell'antica Grecia

Mitologia 

 Asopo – personaggio della mitologia greca, una divinità fluviale della Beozia